Younghusband může být:

 příjmení
 Francis Younghusband (1863–1942) – důstojník britské armády, cestovatel a spisovatel
 James Younghusband (* 1986) – britský fotbalista
 Phil Younghusband (* 1987) – britský fotbalista
 jiný význam
 Younghusband (skupina) – britská hudební skupina